Шульц, Михаил: Шульц, Михаил Михайлович (1919—2006) — русский физикохимик, художник, Герой Социалистического Труда (1991), дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Шульц, Михаил Михайлович (1924—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шульц, Михал (Михаил Шульц, , , ; 1769—1812) — литовский архитектор немецкого происхождения, представитель позднего классицизма.